All Day Green (también llamado All Day) es el nombre artístico de Adam James, un MC estadounidense que reside en Rota, ciudad de Cádiz.

Biografía 

Comenzó su carrera con la producción de dos maquetas, con las cuales se daría a conocer, luego publicó su EP All Day Green en Fiebre Records, y con la colaboración de artistas como Juaninacka, Nikoh, entre otros. Ficha con SFDK Records donde presenta Anticopy, un maxi con cuatro nuevos temas y dos remixes que cuentan con la colaboración de Zatu, antes de presentar su primer álbum Intérprete Desconocido (2010), el cual cuenta con diez temas con la colaboración de Equisman, Sholo Truth y León de Romeo.

Discografía 

 Demo (Maqueta)(2004)
 Un poquito de (Maqueta)(2004)
 EP All day green (LP) Fiebre Records,(2005)
 Anticopy (Maxi) SFDK Records, (2008)
 Intérprete Desconocido (LP) (2010)

Colaboraciones 
 Juaninacka "A veces" (2005)
 Juaninacka "Sexxxy" (2006)
 Haze "Siéntelo" (2006)
 Arma Blanca "Príncipe de Barrio" (2007)
 SFDK "El umbral" (2007)
 Nach "Sr. Libro y Sr. Calle" (2009)
 SFDK y Jefe de la M "Él" (2009)
 El Tralla "954 956" (2009)
 El Tralla "Veneno" (2009)

Véase también 
 Hip hop

Músicos de la provincia de Cádiz
Raperos de Andalucía
Nacidos en Rota